Oenonites curvidens är en ringmaskart som beskrevs av Hinde 1879. Oenonites curvidens ingår i släktet Oenonites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar, och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
curvidens